Джеймс Бойд () — имя и фамилия следующих персоналий:
 Бойд, Джеймс (1930—1997) — американский боксёр, олимпийский чемпион 1956 года.
 Бойд, Джеймс Эдвард (1834—1909) — американский политик, 7-й губернатор Небраски.